The Eye of God ("l'occhio di Dio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Eye of God – film del 1916 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 Eye of God – film del 1997 di Tim Blake Nelson

Letteratura 
 The Eye of God – libro di Ludwig Bemelmans del 1949
 L'occhio di Dio (The Eye of God) – romanzo di C.L. Grace del 1994